Нецер — еврейская фамилия.

 Нецер, Двора (1897—1989) — израильский политик.
 Нецер, Эхуд (1934—2010) — израильский археолог.